A estrada municipal 525 (M525) é uma estrada que liga Faílde a   N 217  no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)